Вызго — фамилия.

Известные носители:
 Вызго, Михаил Сигизмундович (1902—1980) — советский ученый-гидротехник.
 Вызго, Тамара Семёновна (1906—1998) — советский и российский музыковед.
 Вызго, Иоанн-Стефан (ум. XVII век) — епископ Вармийский, подканцлер коронный.